Palau de Rosenborg, petit palau situat a Copenhaguen, Dinamarca.
 Rosenborg BK, club de futbol de la ciutat de Trondheim, Noruega